Braff ist der Familienname folgender Personen:

 Malcolm Braff (* 1970), Schweizer Jazzpianist
 Ruby Braff (1927–2003), US-amerikanischer Jazz-Trompeter
 Zach Braff (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Braf